Ciorăști se poate referi la:
 Moldova
 Ciorăști, Galați
 Ciorăști, Vrancea, reședința comunei cu același nume
 Muntenia
 Ciorăști, Vâlcea

Vezi și 
 Cioara (dezambiguizare)
 Ciorăscu
 Ciorești
 Ciorescu

Toponime românești